Ruisui () – gmina wiejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Ruisui w 2016 roku liczyła 11 757 mieszkańców – 5414 kobiet i 6343 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4730, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,49 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian